

Geografia
 Maison-Feyne – comune francese situato nel dipartimento della Creuse
 Maison-Maugis – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne
 Maison-Ponthieu – comune francese situato nel dipartimento della Somme 
 Maison-Roland – comune francese situato nel dipartimento della Somme 
 Maison-Rouge – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna

Moda
 Maison – in italiano "casa di moda", impresa che si dedica alla progettazione di accessori e vestiti

Musica 
 Maison - singolo di Roméo Elvis del 2020

Persone
 Edna Maison – attrice statunitense
 Jérémy Maison – ex ciclista su strada francese
 Nicolas Joseph Maison – generale francese
 Zoé De Grand Maison – attrice canadese